Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами общего зачёта Кубка мира.

Подчеркнутым шрифтом выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями общего зачёта Кубка мира.

Система начисления очков 
Система начисления очков в индивидуальных гонках, спринтах и гонках преследования

Система начисления очков в масс-стартах

Мужчины

Женщины

Примечания 

Инд − индивидуальная гонка
Спр − спринт
Прс − гонка преследования
МС − масс-старт
DNS − спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF − спортсмен стартовал, но не финишировал
LAP − спортсмен по ходу гонки (для гонок преследования и масс-стартов) отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы
DSQ − спортсмен дисквалифицирован
− − спортсмен не участвовал в этой гонке

Заявления спортсменов 

В марте 2023 года перед 9-м этапом в Хольменколлене Марте Олсбю-Ройселанн, Дениз Херрманн-Вик, Тириль Экхофф, Анаис Шевалье -Буше сделали заявления о завершении биатлонной карьеры.
Кубок мира по биатлону 2022/2023